Mirdat (o Mihrdat) és el nom de cinc reis d'Ibèria i un d'Armènia
 Adreki (Aderc) (fill de Bartom/Parnavaz II), probablement seria el Mitridates d'Ibèria de les fonts clàssiques (Toumanoff no obstant l'identifica amb Pharsman I d'Ibèria)
 Mitridates I d'Ibèria, vers 113-129
 Mitridates II d'Ibèria, 249-265 
 Mitridates III d'Ibèria ?-380 
 Mitridates IV d'Ibèria, 409-411 
 Mitridates V d'Ibèria, 435-447
 Mitridates d'Armènia 35-36, 36-37 i 42-51
Hi va haver també reis amb aquest nom al Pont, a Pàrtia, a Commagena, a Capadòcia, al Bòsfor Cimeri, i a la Còlquida. Vegeu Mitridates (desambiguació).